Botànica: Catha edulis, planta amb acció farmacològica.
 Internet: Domini .cat, Domini d'Internet.
 Etnologia :
 Cats (Germània), poble germànic.
 Onomàstica: Cat, renom romà
 Cat Decià, procurador de Britània.
 Firmi Cat, senador romà
 Zona horària:''
  Central Africa Time (CAT), corresponent a UTC+2.
 Cat, CAT o .cat, inicials de Catalunya i de Col·lectiu Autònom de Treballadors utilitzades per alguns codis de tres lletres.